Das Eigenschaftswort afrikanisch steht für:
 im Allgemeinen alles was dem Kontinent Afrika entstammt
 die afrikanischen Sprachen in ihrer Gesamtheit, siehe Afrikanische Sprachen
 eine der elf Amtssprachen in Südafrika, siehe Afrikaans
 die Afrikanische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Afrikas